Kāne – bóg polinezyjski
 kane – ogólna nazwa dzwonów i gongów w Japonii 
 Kane – holenderski zespół rockowy
 Kane – główny przywódca Bractwa Nod z serii gier Command & Conquer
 Kane – główny bohater czwartej części Quake
 Kane – tytułowy bohater serii książek Karla Wagnera
 Kane – pseudonim amerykańskiego wrestlera Glena Jacobsa
 Sarah Kane – angielska dramatopisarka
 Charles Foster Kane – główny bohater filmu Orsona Wellesa pod tytułem Obywatel Kane.
 Harry Kane –  angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Tottenhamie Hotspur, kapitan reprezentacji Anglii
 Kane Tanaka – była najstarszą osoba na świecie

Miejscowości w USA:
 Kane – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Kane – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean

Gminy w USA:
 Kane (ang. Kane Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Kane (ang. Kane Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Kane (ang. Kane Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Kane (ang. Kane Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kane (ang. Kane County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Kane (ang. Kane County) – w stanie Utah